Алан Стивен Фра́нко Па́льма (; род. 21 августа 1998, Хухан) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Тальерес» (Кордова) и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Франко — воспитанник клуба «Индепендьенте дель Валье». 18 июля 2016 года в матче против ЛДУ Кито он дебютировал в эквадорской Примере. В поединке против «Депортиво Куэнка» Алан забил свой первый гол за «Индепендьенте».

С 2020 года выступает за «Атлетико Минейро». Вместе с «галос» выиграл два чемпионата штата, а в 2021 году — чемпионат и Кубок Бразилии.

21 декабря 2021 года Франко был взят в аренду новообразованным клубом MLS «Шарлотт» на один год с опцией выкупа. 26 февраля 2022 года он сыграл в матче стартового тура сезона против «Ди Си Юнайтед», ставшем для «Шарлотта» дебютом в MLS.

27 июня 2022 года Франко отправился в аренду в аргентинский «Тальерес» на один сезон.

Международная карьера 
В 2015 году Франко в составе юношеской сборной Эквадора завоевал бронзовые медали юношеского чемпионата Южной Америки в Парагвае. На турнире но сыграл в матчах против команд Чили, Боливии и дважды Уругвая. В том же году Франко принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матче против России.

За сборную Эквадора Франко дебютировал 11 сентября 2018 года в товарищеском матче со сборной Гватемалы. 14 ноября 2019 года в товарищеском матче со сборной Тринидада и Тобаго он забил свой первый гол за сборную Эквадора. Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021. Был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 26 / забито голов: 1; победы: 7, ничьи: 11, поражения: 8.

Достижения 
  «Индепендьенте дель Валье»
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2019
  «Атлетико Минейро»
 Чемпион Бразилии: 2021
 Обладатель Кубка Бразилии: 2021
 Чемпион штата Минас-Жерайс (2): 2020, 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Шарлотт»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова